Il doppio del torneo di tennis Cerveza Cristal 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Diego del Río e Mariano Puerta 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Diego del Río /  Mariano Puerta (finale)

 Maurice Ruah /  Mariano Sánchez (quarti di finale)
 Francisco Costa /  Eduardo Medica (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cerveza Cristal 1997